Кінне — село, Одеська область, Лиманський район
 Кінне — селище, Харківська область, Лозівський район